De World Grand Prix Darts 2014 was de zeventiende editie van de World Grand Prix. Het toernooi werd gehouden van 6 tot 12 oktober in het Citywest Hotel, Dublin.

In vergelijking tot de voorgaande editie was het formaat van de halve finale en finale ingekort van best of 9 en 11 naar best of 7 en 9.

Tijdens de tweederondewedstrijd tussen James Wade en Robert Thornton wisten beide darters een 9-darter te gooien. Nooit eerder werd er op een televisietoernooi twee keer een 9-darter gegooid in één wedstrijd door twee verschillende spelers.

Phil Taylor wist zijn elfde titel, die hij in de voorgaande editie wist veilig te stellen door in de finale Dave Chisnall met 6–0 te verslaan, niet met succes te verdedigen. Taylor verloor in de kwartfinale met 3–1 van James Wade.

Michael van Gerwen wist het toernooi voor de tweede keer te winnen door in de finale James Wade met 5–3 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld was verhoogd naar £400,000 nadat het in de voorgaande edities £350,000 bedroeg.

Gekwalificeerde spelers
De 32 gekwalificeerde spelers zijn de top 16 van de PDC Order of Merit op 16 september 2014. De overige 16 plaatsen gingen naar de top 14 niet-gekwalificeerde spelers van de ProTour Order of Merit en de top 2 niet-gekwalificeerde spelers uit Ierland en Noord-Ierland van de ProTour Order of Merit 2014. De top 8 spelers van de PDC Order of Merit krijgen een geplaatste status tijdens het toernooi.

Schema
De loting vond plaats op 21 september 2014.

Darts in 2014
2014